Train peut faire référence à :
 un train, un convoi ferroviaire ;
 l'ensemble des roues d'un véhicule, par exemple un train d'atterrissage ;
 un train d'engrenages terme employé en mécanique et en horlogerie ; 
 le train, à l'origine « train des équipages », est l'une des armes de l'armée de terre française, chargée d'assurer la logistique de l'armée (voir  pour la page qui recense les trains des autres armées) ;
 un train routier, un camion traînant plusieurs remorques ;
 un train d'ondes, un ensemble d'ondes successives ;
 le train mexicain, un jeu de dominos ;
 Train, un groupe de rock alternatif originaire de San Francisco créé en 1994 ;
 Train, un fabricant français d'avions puis de moteurs et de motocyclettes.

Patronyme 

 George Francis Train, (1829-1904) homme d'affaires et auteur de récits de voyages américain ;
Elizabeth L. Train, officier de l'armée américaine ;
 Eugène Train, architecte français (1832-1903), auteur du plan du lycée Voltaire ;
 Louis Émile Train, pionnier de l'aviation (1877-1939), fut ensuite inventeur-constructeur des motos Train.

Toponyme 

 Train, une commune allemande.
 le Train, un ruisseau de Belgique.
 Au Train, localité du Michigan aux États-Unis.
 Baie Au Train, baie donnant sur le lac Supérieur.
 Rivière Au Train, cours d'eau se jetant dans le lac Supérieur.

Cinéma 
 Train, un film d'horreur de Gideon Raff sorti en 2008.
 Bullet Train, un film d'action de David Leitch sorti en 2022.

Entreprises 
 Le Train est une entreprise ferroviaire française.